Wielobój indywidualnie mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych w ramach gimnastyki podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020. Zawody odbyły się w hali Ariake Gymnastics Centre 

W skład wieloboju indywidualnego wchodziły następujące konkurencje:
 ćwiczenia wolne
 ćwiczenia na poręczach
 ćwiczenia na równoważni
 skoki

Terminarz 
Wszystkie godziny są podane w czasie tokijskim (UTC+09:00),

Wyniki 
Do finału w wieloboju kwalifikowało się 24 najlepszych zawodniczek z zastrzeżeniem, iż nie więcej niż dwie z danego kraju.

= Kwalifikacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020